Hliðskjálf е шестият студиен албум на норвежката блек метъл група Burzum, издаден от периода на Варг Викернес в затвора, през 1999 година. Времетраенето на албума е 33 минути и 42 секунди.

Имената на песните в албума са взети от скандинавската митология. Албумът е записан със синтезатор, защото това бил единственият достъпен инструмент в затвора, с който Варг се сдобил.

Състав 
 Варг Викернес – клавири

Песни

Външни препратки 
  Страница на албума в официалния уебсайт на Burzum
  Страница на албума в Last.fm
  Страница на албума в Encyclopaedia Metallum
  Страница на албума в Discogs
  Страница на албума в Metal Kingdom

Албуми на Бурзум
Музикални албуми от 1999 година